Amiri steht für:

 Emirat Dhala, ehemaliger Staat im heutigen Jemen

Amiri ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Amiri (* 1985), afghanischer Fußballspieler
 Amine Amiri (* 1994), marokkanischer Snookerspieler
 Mary Amiri (* 1971), deutsche Fernsehmoderatorin
 Mike Amiri (* 1976), iranisch-amerikanischer Modedesigner
 Nadiem Amiri (* 1996), deutsch-afghanischer Fußballspieler
 Natalie Amiri (* 1978), deutsche Journalistin
 Negah Amiri (* 1993), deutsche Stand-Up-Comedienne und Moderatorin
 Norlla Amiri (* 1991), schwedisch-afghanischer Fußballspieler
 Rina Amiri, afghanische Sonderbeauftragte der USA für Frauen, Mädchen und Menschenrechte
 Sarah al-Amiri (* 1987), Ministerin und leitende Wissenschaftlerin der Raumfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate
 Schahram Amiri (1977–2016), iranischer Kernphysiker
 Shamsuddin Amiri (* 1985), afghanischer Fußballtorhüter
 Vahid Amiri (* 1988), iranischer Fußballspieler
 Zohib Islam Amiri (* 1987), afghanischer Fußballspieler
 Zubayr Amiri (* 1990), afghanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Ameri
 Amiry